Domina (druivenras), een nieuw blauw druivenras
 Domina (televisieserie), een historisch dramaserie uit 2021